(littéralement île mouette) peut faire référence à :



Gull Island (île du Labrador)
 Gull Island (Terre-Neuve-et-Labrador)
 , Ontario
 Gull Island, sur la rivière Niagara, Ontario
 Ancien nom de l'Île Mohawk, Ontario

, Ohio,
, nom d'une dizaine de petites îles du Michigan,
, partie des Îles des Apôtres, Wisconsin,
, située près de Prudhoe Bay,
, faisant partie des Elizabeth Islands,
 et , New York.

Signification hypothétique de l'origine du nom de l'Île de May, Firth of Forth, en Vieux norrois